Ыт-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Ыт-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 61°38’с. ш. 130°32’в. д..
 Ыт-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°08’с. ш. 126°29’в. д..
 Ыт-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°12’с. ш. 159°03’в. д..
 Ыт-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°55’с. ш. 135°32’в. д..
 Ыт-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°37’с. ш. 99°52’в. д..
 Ыт-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 72°41’с. ш. 109°23’в. д..

Примечания